Dit overzicht bevat vlaggen van afhankelijke gebieden.

Door onder een vlag op 'Vlag van' te klikken, gaat u naar het artikel over de betreffende vlag. Door op de naam van het bijbehorende gebied te klikken, gaat u naar het artikel over de betreffende entiteit.

Australië
Zie ook: Vlag van Australië

Volksrepubliek China
Zie ook: Vlag van de Volksrepubliek China

Denemarken
Zie ook: Vlag van Denemarken

Finland
Zie ook: Vlag van Finland en Lijst van vlaggen van Finse deelgebieden

Frankrijk
Zie ook: Vlag van Frankrijk en Lijst van vlaggen van Franse deelgebieden

Griekenland
Zie ook: Vlag van Griekenland en Lijst van vlaggen van Griekse deelgebieden

Koninkrijk der Nederlanden
Zie ook: Vlag van Nederland voor de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden

Gemeenten overzee

Nieuw-Zeeland
Zie ook: Vlag van Nieuw-Zeeland

Portugal
Zie ook: Vlag van Portugal

Verenigd Koninkrijk
Zie ook: Vlag van het Verenigd Koninkrijk

Britse Kroongebieden

Kanaaleilanden

Baljuwschap Guernsey

Baljuwschap Jersey

Man

Verenigde Staten
Zie ook: Vlag van de Verenigde Staten

De met een asterisk (*) gemarkeerde vlaggen zijn niet-officieel.

Zie ook
 Wapenschilden van afhankelijke territoria
 Vlaggen van subnationale entiteiten